Список кантри-альбомов №1 в США в 2007 году (Top Country Albums 2007) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2007 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 Дольше всех на первом месте пробыли альбомы Taylor Swift кантри-певицы Тейлор Свифт (8 недель на №1) и  Some Hearts певицы Кэрри Андервуд (7 недель на №1).

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2007 году
 Список альбомов № 1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2007 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2007 году

Примечания

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2007 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2007 года
2007 год в музыке США